Cos sau COS poate fi:

 Cosinus, prescurtat Cos, funcție trigonometrică
 Coș, construcție pentru evacuarea fumului și gazelor produse prin ardere
 Kos (numită și Cos), insulă grecească
 COS Târgoviște, combinat siderurgic din România